Э́мма Кароли́на Ю́ханссон (; 23 сентября 1983, Соллефтео) — шведская велогонщица, двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр.

Биография 
Участница трёх Олимпиад. В 2008 и 2016 годах выиграла серебро в групповой шоссейной гонке, а в 2012 стала шестой. В гонке с раздельным стартом в 2008 стала 21-й, а в 2012 14-й.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  
 

Велогонщики Швеции
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года